Donato Rotunno (1966-), réalisateur et producteur luxembourgeois. 
 Giuseppe Rotunno (1923-2021), directeur de la photographie et professeur italien.